GRC steht als Abkürzung für:
 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Abkürzung in EU-Rechtsschriften
 Gendarmerie royale du Canada, siehe Royal Canadian Mounted Police
 German Resuscitation Council, siehe Deutscher Rat für Wiederbelebung
 Griechenland, nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Ghana Railway Corporation, siehe Ghana #Schienenverkehr
 Glenn Research Center, Forschungseinrichtung der NASA
 Governance, Risk & Compliance, zentrale Handlungsebenen eines Unternehmens
Gordon Research Conferences, Reihe internationaler Fachkonferenzen

grc steht als Abkürzung für:
 Altgriechische Sprache nach ISO 639-2 und 639-3
 mittelgriechische Sprache nach ISO 639-2 und 639-3 

Abkürzung